На данной странице приведён список наиболее крупных населённых пунктов Ливана. 56,21 % населения проживает в 19 городах, что составляет в среднем 2158 человек на город. Самой крупной агломерацией в Ливане является Бейрут, с населением 1 953 359 жителей (по состоянию на 1 января 2005 года). Это означает, что 44 % населения страны живут в столичном регионе.

В таблице внизу перечислены города и посёлки с населением более 6000 жителей, даны русское и арабское названия, результаты переписи от 15 ноября 1970 г. и оценка на 1 января 2005 года, а также территориальная принадлежность к мухафазе. Демографические данные отражают фактическое население города без пригородов.

Список городов Ливана

Карта городов 
Легенда карты:
  — свыше 1 млн чел.
  — от 200 тыс. до 500 тыс.
  — от 90 тыс. до 200 тыс.
  — от 50 тыс. до 90 тыс.
  — менее 50 тыс.

Примечания

Литература

Ссылки 

 
Ливан